Juan de Castilla (1355-Soria, 1405). Hijo de Pedro I de Castilla y de Juana de Castro.

Orígenes familiares 
Hijo de Pedro I y de Juana de Castro, era nieto por parte paterna del rey Alfonso XI de Castilla y la reina María de Portugal y por el lado materno de Pedro Fernández de Castro e Isabel Ponce de León. Fue hermanastro, entre otros, de Constanza, Diego y Sancho de Castilla.

Biografía 
Juan de Castilla nació en 1355. Pese a que sus padres se habían casado, tal ceremonia se consideró nula, con lo que él no fue considerado legítimo. La guerra civil castellana que llevó al trono a la dinastía Trastámara en la persona de Enrique II, hizo que, como muchos otros hijos de Pedro I, Juan de Castilla fuese encarcelado.

Se sabe que estuvo la mayor parte del tiempo encerrado en el castillo de Soria. Según el tratado de Bayona (1388) debería haber sido puesto en libertad pero falleció en 1405, hallándose aún prisionero en dicho castillo. Se casó con Elvira de Eril, hija del alcaide del Castillo Beltrán de Eril y de Magdalena de Falces.

Sepultura 
Después de su defunción recibió sepultura en la Colegiata de San Pedro de Soria. En 1442, su hija Constanza de Castilla trasladó sus restos mortales al convento de Santo Domingo el Real en  Madrid donde era priora y al que también había trasladado los restos de su abuelo, el rey Pedro I.

Cuando el convento de Santo Domingo el Real de Madrid fue demolido, en 1869, los restos mortales de Juan de Castilla fueron llevados al Museo Arqueológico Nacional, hasta que en 1877 fueron trasladados a la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde permanecen en la actualidad junto a los de su padre.

Matrimonio y descendencia 
Fruto de su matrimonio con Elvira de Eril y Falces nacieron dos hijos:

 Pedro de Castilla (1394-1461), obispo de Osma y Palencia, fue sepultado en la Real Cartuja de Nuestra Señora de Aniago.
 Constanza de Castilla (c. 1405-1478), fue priora del monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, en el que fue sepultada a su muerte.

Antepasados

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 

Infantes de Castilla de la Casa de Borgoña (Castilla)
Infantes de España del siglo XIV
Nacidos en Sevilla